

Лоррейн — місто, штат Канзас
 Лоррейн — місто, штат Нью-Йорк
 Лоррейн — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
Лоррейн — французька назва регіону Лотарингія у східній Франції. Також вживається в англомовних джерелах.
Герцогство Лоррейн — французька назва Герцогства Лотарингія. Також вживається в англомовних джерелах.

Див. також 
 Лоррен
 Лорейн
 Лорен

Примітки